Slovo nebo zkratka gal, Gal nebo GAL může mít více významů:

 galon – angloamerická objemová míra
 galaktosa – zkratka pro sacharid 
 Pavel Kohout – šifra českého a rakouského básníka 
 Galové – lat. Gallus, keltští obyvatelé Galie
 gal (jednotka) – jednotka zrychlení v soustavě CGS
 GAL – typ programovatelných logických obvodů
 Třída Gal – třída ponorek izraelského námořnictva

Zkratky